Albert Réville ist der Name folgender Personen:

* Albert Réville (Theologe) (1826–1906), französischer Theologe
 Albert Réville (Politiker) (1883–1949), französischer Politiker